Big Eddy Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Eddy Lake (Beauregard Parish, Louisiana)
 Big Eddy Lake (Washington Parish, Louisiana)
 Big Eddy Lake (Mississippi)
 Big Eddy Lake (Texas)